

Geografia

Niemcy 
 Spiegelberg – dzielnica Neustadt (Dosse)
 Spiegelberg – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rems-Murr

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Poźrzadło
 Spręcowo

Szwajcaria 
 Spiegelberg – dawna nazwa gminy Muriaux

Osoby 
 Hans Spiegelberg – niemiecki lekarz
 Herbert Spiegelberg – amerykański filozof
 Julius Spiegelberg – niemiecki przedsiębiorca
 Sven Spiegelberg – szwajcarski malarz

Zobacz też 
 Spiegelsberg